Saint-Clet kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Clet, Côtes-d'Armor, departementet Côtes-d’Armor i regionen Bretagne,

Kanada 

 Saint-Clet (kommun), Québec, Montérégie, 

Robotskapade Kanadaförgreningar